Анна Владимировна Масс (род. 6 апреля 1935, Москва — 26 сентября 2022, пос. Советский Писатель) — русская писательница, мемуаристка.

Биография 
Родилась в семье драматурга Владимира Захаровича Масса. Окончила филологический факультет МГУ (1960). Член Союза писателей СССР с 1972 года, в настоящий момент — член Союза писателей России. Автор 17-ти книг для детей и взрослых.

Муж — геолог и поэт Виктор Матвеевич Горшков (1934—2013). Два сына.

Произведения

Проза 
 Жестокое солнце: Повесть в девяти новеллах. — М.: Молодая гвардия, 1967
 Разноцветные черепки: Повесть и рассказы. — М.: Молодая гвардия, 1970
 Деревянный тюлень. — М.: Молодая гвардия, 1972
 Воробей на снегу: Повесть и рассказы. — М.: Советский писатель, 1975
 Я и Костя, мой старший брат: Повесть и рассказы. — М.: Детская литература, 1975
 Трудный экзамен: Рассказы. — М.: Молодая гвардия, 1976
 Необыкновенная встреча: Повесть. — М.: Детская литература, 1979
 Белое чудо: Рассказы и повести. — М.: Московский рабочий, 1982
 На Колодезере: Рассказы Ирины Константиновны Богдановой. — М.: Советский писатель, 1982
 Мальчик и снег: Рассказы и повесть. — М.: Молодая гвардия, 1984
 Прогулка под дождём. Рассказы. — М.: Детская литература, 1990. ISBN 5-08-000190-9
 Круговая лапта. — М.: Московский рабочий, 1990. ISBN 5-239-00931-7
 Ниша. Московская повесть. — М., 1997
 Вахтанговские дети. — М.: Аграф, 2005. ISBN 5-7784-0316-X
 Писательские дачи. - М.: Аграф , 2012
Всего их 15

Драматургия 
 Вальс в ритме дождя: Хроника двух жизней. — М., 1975

Ссылки 
 Помним и благодарим. Анна Владимировна Масс (06.04.1935-26.09.22)

Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Выпускники филологического факультета МГУ
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Мемуаристы СССР
Мемуаристы России